

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Kineski kralj dinastije Chou Lie Zhou (Ji Xi Liewang)